Borsch (Geisa) - dorp in Thüringen, Duitsland

 Anton Börsch - Duits geodesist, astronoom en geofysicus
 Axel Börsch-Supan - Duits econoom
 Frederick H. Borsch - Amerikaans bisschop in  de Episcopaalse Kerk (Verenigde Staten)
 Stefan Borsch - Zweeds zanger en musicus
 Karl Borsch - hulpbisschop van Aken